Unigenitus, av Unigenitus Dei Filius (latin ”Guds enfödde son”) kan syfta på:

 Unigenitus (1343) – en påvlig bulla publicerad av Clemens VI, som fastställde läran om ”Thesaurus Ecclesiae” vilken gav avlatshandeln full giltighet. 
 Unigenitus (1713) – en påvlig bulla av utfärdade Clemens XI mot jansenismen.

Påvliga bullor